Махала је насеље у општини Зета у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 1235 становника (према попису из 1991. било је 953 становника).

Овде се налази Железничка станица Голубовци.

Демографија 
У насељу Махала живи 899 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 35,8 година (34,1 код мушкараца и 37,6 код жена). У насељу има 334 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,69.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Зета
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори